Telewizja Polska (TVP), een Poolse omroep
Textured vegetable proteine, een vleesvervanger
TVPaint - animatie software van TVPaint Developpement